Förmöget folk kan syfta på:

 Den första delen i John Galsworthys Forsytesagan
 En film baserad på romanen, se Förmöget folk (film).